FEM3 (în trecut TV3) este un post de televiziune din Ungaria pentru publicul feminin.

Istoric 
TV3 a fost înființat în anul 1996. În 1997 a fost adus de la compania CME. În februarie 2000 canalul și-a încetat operațiunile.

Pe 1 ianuarie 2010, FEM3 s-a lansat pe vechea frecvență, din anumite motive. Mai întâi, ei au decis să aducă FEM în Ungaria, ca și în Norvegia, si să fie denumit canalul FEM3. Sigla era verde, cu inscripțiile "FEM" și cifra "3". Din 1 septembrie 2011 a trecut la formatul 16:9.

Din 5 septembrie 2016, vechiul FEM3 a fost înlocuit de noul canal PRIME care și-a început testele de emisie iar ambele canale au început la ora 21:00. Culoarea siglei a fost schimbată în roz pentru a reflecta emisiunile de lifestyle pentru femei și a fost mutată într-o nouă frecvență.

Programe 

 Joshi, a legjobb barát
 FEM3 Café
 Micsoda Nők
 Anatomia lui Grey
 Lie To Me
 Desperate Housewives
 The Good Wife
 House M . D.
 90210
 Elementary
 Cum se fabrică?

Legături externe